Setge de Siracusa (413 aC)expedició atenenca a Sicília entre el 415 aC i el 413 aC, durant la guerra del Peloponès
 Setge de Siracusa (Segona Guerra Púnica) (214-212 aC), operacions militars de la República romana durant la segona guerra púnica per tal de rendir la ciutat de Siracusa 
 Setge de Siracusa (1298), batalla de la Guerra de Sicília